Хельсингборг:

 Хельсингборг — город на юге Швеции в лене Сконе.
 Хельсингборг — шведский футбольный клуб из Хельсингборга.